Новокрасное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новокрасное — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Новокрасное — село в Володарском районе Астраханской области.
 Новокрасное — село в Чистоозерном районе Новосибирской области.
 Новокрасное — село в Сапожковском районе Рязанской области.

Украина 
 Новокрасное — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Новокрасное — село в Арбузинском районе Николаевской области.
 Новокрасное — село в Окнянском районе Одесской области.
 Новокрасное — село в Раздельнянском районе Одесской области.